18-й Каннский кинофестиваль прошёл с 12 по 28 мая 1965 года.

Жюри 
Оливия де Хэвилленд - председатель
Андре Моруа
Гоффредо Ломбардо
Макс Ауб
Мишель Обриан
Рекс Харрисон
Франсуа Рейшенбах
Ален Роб-Грийе
Константин Симонов
Эдмон Тенуджи
Ежи Тёплиц
Жорж Жерардо
Иштван Дошаи
Герман ван дер Хорст
Жак Леду
Карлос Вилардебо

Фильмы в конкурсной программе

Фильмы вне конкурсной программы 
 Амстердам, режиссёр Херман ван дер Хорст
 По методу Харма, режиссёр Отто Преминджер
 Le Cinquième Soleil, режиссёр Жаклин Лефевр
 Мэри Поппинс, режиссёр Роберт Стивенсон
 Олимпиада в Токио, режиссёр Кон Итикава
 John F. Kennedy: Years of Lightning, Day of Drums, режиссёр Брюс Хершенсон

Конкурсная программа

Награды 
Золотая пальмовая ветвь: Сноровка... и как её приобрести, режиссёр Ричард Лестер
Приз жюри: Квайдан: Повествование о загадочном и ужасном, режиссёр Масаки Кобаяси
Приз за лучшую мужскую роль: Теренс Стэмп - Коллекционер
Приз за лучшую женскую роль: Саманта Эггар - Коллекционер
Приз за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль): Ливиу Чулей - Лес повешенных
Приз за лучший сценарий (Каннский кинофестиваль):
Пьер Шёндёрффер за 317-й взвод
Рэй Ригби за Холм
Особое упоминание:
Магазин на площади
Жили-были старик со старухой
Технический гран-при:
Вечный танец
Цирковой ангел
Увертюра
Петух, поющий в полночь
Технический гран-при - специальный приз: Сноровка... и как её приобрести, режиссёр Ричард Лестер
Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Увертюра, режиссёр Янош Вадаш
Приз жюри - Короткометражные фильмы: И.С. Бах: Фантазия соль-минор, режиссёр Ян Шванкмайер
Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ): Гордые сыны Тараумары
Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC): Йойо
Лучший фильм для молодежи:
Тростник
Йойо

Ссылки 
18-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1965 года в Базе IMDB 
Каннский кинофестиваль 1965 года

Каннский кинофестиваль
Кинофестивали 1965 года
Май 1965 года
1965 год во Франции